Pouchkinskaïa peut faire référence à plusieurs stations de métro russes: notamment à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

 Métro de Moscou: Pouchkinskaïa, sur la ligne Tagansko-Krasnopresnenskaïa.

 Métro de Saint-Pétersbourg: Pouchkinskaïa, sur la ligne 1.

Elles tiennent toutes les deux leur nom du célèbre poète russe Alexandre Pouchkine.

Par ailleurs, Pouchkinskaïa est le nom d'une organisation criminelle russe.